Wistow hace referencia a:

 Wistow (Australia)

Inglaterra 
 Wistow (Cambridgeshire)
 Wistow (Leicestershire)
 Wistow (Yorkshire del Norte)